Le tournoi de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 500 Series, se dispute du 18 au . Gaël Monfils remporte l'épreuve du simple, Daniel Nestor et Édouard Roger-Vasselin celle du double.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Américain Rajeev Ram, de l'Australien Nick Kyrgios, du Letton Ernests Gulbis, du Lituanien Ričardas Berankis et du Tchèque Tomáš Berdych.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Yoshihito Nishioka, Sam Groth, Benjamin Becker, Lukáš Lacko et Yuichi Sugita.
 Le tenant du titre Kei Nishikori n'est pas présent pour défendre son titre.
 Gaël Monfils remporte le  de sa carrière en battant en finale Ivo Karlović (5-7, 7-6, 6-4) alors que le Croate servait pour le match à 5-4 dans la .
 En double, Daniel Nestor et Édouard Roger-Vasselin remportent leur  ensemble en s'imposant face à Łukasz Kubot et Alexander Peya (7-6, 7-6). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington (WTA 2016)
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2016
Washington
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en juillet 2016
Sport aux États-Unis en juillet 2016